Die TCCB Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Collonge-Bellerive. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 30. August bis 4. September 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Collonge-Bellerive